Marktplatz 3 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marktplatz 3 in Bad Neustadt an der Saale, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Neustadt an der Saale #Marktplatz
 Marktplatz 3 (Esslingen)
 Hotel am Markt in Oebisfelde-Weferlingen in Sachsen-Anhalt
 Marktplatz 3 in Thurnau, siehe Liste der Baudenkmäler in Thurnau
 Marktplatz 3 (Weißenburg)